Кызыл-Адыр (, до 1992 года — Кировское) — село, районный центр в Айтматовском районе Таласской области Киргизии. Административный центр Кара-Бууринского аильного округа. Код СОАТЕ — 41707 215 818 01 0.

Население 
В 1999 году население села составляло 9964 человека (4875 мужчин и 5089 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 10789 человек (5319 мужчин и 5470 женщин).

Расположено севернее Кировского водохранилища. В связи с сооружением водохранилища в 1965—1975 гг. бо́льшая часть районного центра — села была перенесена выше по течению реки Талас.

Вблизи находится район горной гряды Кызыл-Адыр (в переводе «Красные предгорья»). Своё название получили из-за цвета суглинков.

Известные жители и уроженцы 
 Лопухова, Пелагея Васильевна (1918—1999) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Айтматовского района